

Osoby o tym nazwisku 
 Aleksander Soliński (1914–1989) – polski działacz harcerski, nauczyciel, wychowawcza młodzieży, uczestnik powstania warszawskiego 
 Jacek Soliński (ur. 1957) – polski grafik, malarz, publicysta plastyczny i wydawca
 Krzysztof Soliński (1950–2006) – polski poeta
 Leszek Soliński (1926–2005) – polski historyk sztuki i malarz
 Sylwester Soliński (ur. 1986) – polski hokeista
 Wojciech Soliński – polski filolog, dr hab. nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Inne 
 Zbiornik Soliński właściwie Jezioro Solińskie – zbiornik retencyjny położony w województwie podkarpackim w pobliżu miejscowości Solina